Anatomia roślin:
 retinaculum – uczepek, część pollinarium

Anatomia zwierząt:
 retinaculum – część ciała kolcogłowów
 retinaculum – część ciała pancerzowców
 retinaculum – hamowidło skoczogonków
 retinaculum – część żuwaczek chrząszczy
 retinaculum – struktura anatomiczna na skrzydłach motyli
 retinaculum – struktura anatomiczna na skrzydłach błonkówek
 retinaculum – struktura na odwłoku błonkówek
 retinaculum – łacińska nazwa troczków kręgowców, w tym:
 retinaculum extensorum – troczek prostowników
 retinaculum flexorum – troczek zginaczy nadgarstka
 retinaculum flexorum cruris – troczek zginaczy goleni
 retinaculum patellae laterale – troczek boczny rzepki
 retinaculum ligamenti arcuati – troczek więzadła łukowatego
 retinaculum patellae mediale – troczek przyśrodkowy rzepki
 retinaculum uteri – troczek macicy

Przypisy